Alto do Moinho (Alfragide) — bairro na freguesia de Alfragide, Amadora
 Alto do Moinho (Catujal) — bairro no lugar do Catujal, freguesia de Unhos, Loures
 Alto do Moinho (Corroios) — bairro na freguesia de Corroios, Seixal

Ver também 
 Alto dos Moinhos

Desambiguação